Кристен Кёбке (; , Копенгаген — , там же) — датский живописец и график, известнейший представитель Золотого века датской живописи.

Биография 

Кёбке был одним из 11 детей пекаря. В возрасте 11 лет он переболел острой ревматической лихорадкой и, выздоравливая, много рисовал, после чего решил стать художником. С 1822 года посещал Академию Художеств в Копенгагене, с 1828 года учился у К. В. Эккерсберга.

Творчество Кёбке стилистически близко к бидермейеру. Кёбке известен своими портретами («Сестра художника», 1831), пейзажами («Ёстербро при утреннем освещении», 1836), картинами архитектурных сооружений, жанровыми сценами. Картины Кёбке характеризуются чёткостью композиции, гармоничностью цветовой гаммы, точностью передачи повседневной жизни.

Литература
 
 Искусство стран и народов мира: Архитектура. Живопись.Скульптура.Графика. Декоративное искусство. Краткая художественная энциклопедия. М.: Советская Энциклопедия. Т.1. 1962. С.652;658.
 Hans Edvard Nørregård Nielsen, Christen Købke, 3 bind, Gyldendal, 1996. ISBN 87-02-04937-6.

Ссылки 
 Кёбке на kulturarv.dk

Художники Дании